Skalberget kan avse:
Skalberget, Normalings kommun – ett naturreservat i Nordmalings kommun
Skalberget, Åsele kommun – ett naturreservat i Åsele kommun

Se även
Skallberget